Nyamasheke ist einer der sieben Distrikte (kinyarwanda: akarere) der Westprovinz in Ruanda und liegt im südwestlichen Teil der Provinz am Kiwusee.

Der Distrikt ist in die 15 Sektoren (imirenge) Rugarambuga, Bushekeri, Bushenge, Cyato, Gihombo, Kagano, Kanjongo, Karambi, Karengera, Kirimbi, Macuba, Nyabitekeri, Mahembe und Rangiro unterteilt.

Weblinks 
 Website von Nyamasheke

Distrikt in Ruanda
Kiwusee
Westprovinz (Ruanda)